Lockemann ist der Familienname von:

 Carl Lockemann (1802–1852), deutscher Unternehmer 
 Fritz Lockemann (1899–?), deutscher Professor für Sprechkunde und Sprecherziehung 
 Georg Lockemann (1871–1959), deutscher Chemiker 
 Hermann Lockemann (1838–1905), deutscher Mühlen- und Salinenbesitzer 
 Ingeborg Lockemann (* 1962), deutsche Installationskünstlerin 
 Luise Lockemann, später Luise Finke (1917–2002), deutsche Leichtathletin
 Peter Lockemann (* 1935), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Theodor Lockemann (1885–1945), deutscher Bibliothekar